Ни́ка может означать:

 Ника — богиня победы в Древней Греции.
 Ника — имя.
 (307) Ника — астероид.
 Ника — бунт в Византии в 532 году.
 Ника — река в Томской области.
 Ника — российский часовой завод.

Искусство 
 «Ника» — премия Российской академии кинематографических искусств.
 Ника — эстрадная певица.
 «Ника» — рассказ Виктора Пелевина.
 «Ника» — российский фильм, биографическая драма о поэтессе Нике Турбиной.

СМИ 
 Ника (телерадиокомпания) — телерадиокомпания в Калужской области.
 Ника плюс — телеканал в Карелии.

Спорт 
 «Ника» — футбольный клуб из города Красный Сулин.
 «Ника» — футбольный клуб из Москвы.
 «Ника» — женский футбольный клуб из Нижнего Новгорода.
 «Ника» — женский футбольный клуб из Николаева.
 «Ника» — женский баскетбольный клуб из Сыктывкара.
 «Ника» — прежнее название женской хоккейной команды «Белые Медведицы» из Челябинска.
 «Ника» — стадион в Александрии Кировоградской области.

Фамилия 

 Ника, Экатерини (род. 1962) — греческая шахматистка.

См. также 
 
 Нике

Примечания